Извилистый:
 Извилистый (приток Ивашковой) — река в Красноярском крае
 Извилистый (приток Щапины) — река на Камчатке
 Извилистый (приток Нявленги)
 Извилистый (приток Яя)